DME – akronim angielskiej nazwy dimethyl ether (ang. eter dimetylowy).
 DME – akronim angielskiej nazwy Dropping mercury electrode (ang. kroplowa elektroda rtęciowa).
 DME – kod IATA portu lotniczego Moskwa-Domodiedowo.
 DME – drużynowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce.
 DME – drużynowe mistrzostwa Europy w szachach.
 Distance Measuring Equipment (DME) – radiowa pomoc nawigacyjna.
 DME (psychodelik) (beta-hydroksy-3,4-dimetoksyfenyloetyloamina) – substancja psychoaktywna z grupy fenyloetyloamin.
 DME – akronim angielskiej nazwy Dry Malt Extract – (ang. suchy ekstrakt słodowy).